

Cinema 
 Desert Gold – cortometraggio del 1914 diretto da Scott Sidney
 Desert Gold – film del 1919 diretto da T. Hayes Hunter
 Desert Gold – film del 1919 diretto da Beaumont Smith
 Deserto d'oro (Desert Gold) – film del 1926 diretto da George B. Seitz
 Desert Gold – film del 1936 diretto da James P. Hogan

Letteratura 
 L'oro del deserto o Pioggia d'oro (Desert Gold) – romanzo di Zane Grey del 1913